Syndication può significare: 

Syndication – contenuti prodotti all'esterno di giornali, riviste, stazioni radio o televisive, acquistati da questi.
Syndication –  azienda editoriale che offre servizi ai giornali.
Syndication – web feed messi a disposizione di altri siti o singoli sottoscrittori.
Syndication – gruppo di banche che lavorano insieme per fornire fondi a un mutuatario. 
Syndication – vendita dei diritti di riproduzione di un determinato stallone a un gruppo di investitori nel settore dell'ippica.